Dobra, romániai település Hunyad megyében.
 Dobra, romániai település Szatmár megyében
 Dobra, romániai település Dâmboviţa megyében
 Dobra, Hőlak része, Trencséni járás, Szlovákia
 Dobra, São Tomé és Príncipe pénzneme.
 Dobra, folyó Horvátországban

 Kisdobra, település Szlovákiában a Kassai kerület Tőketerebesi járásában.
 Vasdobra, település Ausztriában, Burgenland tartományban.
 Dobrafölde, a dobrai (vasdobrai) uradalom egykori neve, a történelmi Vendvidék egyik elődje.